Treća hrvatska rukometna liga je predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2003./04.

Ljestvice

Jug

Sjever 1 
Također i pod nazivom Sjever.

Sjever 2 
Također i pod nazivom Istok.

Zapad 1  
Također i pod nazivom Središte.

Zapad 2 
Također i pod nazivom Zapad.

Izvori 
 st-rukomet.com
 RK Maksimir Pastela 3. HRL Središte 2003./04.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004./2005.

Poveznice 
 1. HRL 2003./04.
 2. HRL 2003./04.
 4. rang HRL 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

2003-04
m-3